Shanly steht für:

 Shanly (Ontario), Ort in Kanada

Shanly ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Dawson Shanly (1811–1875), irisch-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Francis Shanly (1820–1882), kanadischer Bauingenieur
 Walter Shanly (1817–1899), kanadischer Bauingenieur

Siehe auch:
 Shanley